Mathilde (polno ime Mathilde Marie Christiane Ghislaine d'Udekem d'Acoz), belgijska kraljica, * 20. januar 1973, Uccel, Belgija.

Matilda je najstarejša hči grofa Patricka d'Udekem d'Acoza in grofice Anne Marie Komorowske. Leta 1999 se je poročila s princem Filipom, vojvodo Brabantskim, ki je 21. julija 2013 postal kralj ob abdikaciji svojega očeta, kralja Alberta II.. Je prva belgijska kraljica, ki se je rodila v Belgiji in tudi edina kraljica med današnjimi evropskimi kraljicami s plemiškimi starši.

Življenje

Zgodnje življenje in družina 
Kraljica Mathilde se je rodila 20. januarja 1973 kot Mathilde d'Udekem d'Acoz v Ucclu. Četudi sta bila njen dedek in stric barona, njen oče Patrick ni imel naziva. Mathilde je odrasla na družinskem posestvu na gradu Losange v Villers-la-Bonne-Eau v Bastognu.

Preden je spoznala princa Filipa, je delala kot govorna terapevtka. Diplomirala je z največjimi odlikovanji na Inštitutu Libre Marie Haps v Bruslju. V letih 1995-1999 je imela tudi svojo prakso.

Govori francoščino, nizozemščino, angleščino in italijanščino. Njena mama, ki je preživela večino svojega življenja na Poljskem, je ni naučila poljščine, saj je menila, da to ne bo potrebno. Zato zna Matilda samo nekaj besed v poljščini.

29. marca 2008 je Matildin stric Henri d'Udekem d'Acoz povedal belgijskemu časopisu, da je bil njegov brat Patrick sprejet v bolnišnico Erasmus v Anderlechtu in da je umiral. Grof je bil v nepovratni komi in v kritičnem stanju. Henri je izjavil, da je bil njegov brat bolan že od januarja in da ga je njegova bolezen postopoma vodila v komo. Matilda in drugi člani belgijske kraljeve družine so ga obiskali v bolnišnici. 25. septembra 2008 je bilo objavljeno, da je grof umrl v Ottigniesu, star 72 let.

Matilda je najstarejša izmed petih otrok. Ima tri sestre (Marie-Alix, Elisabeth in Hélène) in enega brata (Charles-Henri).

Poroka in otroci
Matilda je spoznala princa Filipa leta 1996 na teniški igri. Septembra 1999 sta se zaročila in Matilda je bila tako prvič predstavljena javnosti. Poročila sta se 4. decembra 1999 v Bruslju. V zakonu so se jim rodili štirje otroci:
Princesa Elisabeth Thérèse Marie Hélène, vojvodinja Brabantska, rojena 25. oktobra 2001
Princ Gabriel Baudouin Charles Marie, rojen 20. avgusta 2003
Princ Emmanuel Léopold Guillaume François Marie, rojen 4. oktobra 2005
Princesa Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie, rojena 16. aprila 2008

Njena najstarejša hči, princesa Elisabeth, je prva v vrsti na belgijski prestol. Sledijo ji njena dva mlajša brata in mlajša sestra, ki so drugi, tretji in četrta v vrsti na belgijski prestol, zahvaljujoč spremembi zakona o belgijskem nasledstvu na prestol iz leta 1991, ki dovoljuje, da prevzame prestol najstarejši otrok, ne glede na spol.

Kraljevska vloga

Kot kraljica Belgijcev opravlja Matilda veliko uradnih vlog, vključno z zastopanjem Belgije na državnih obiskih, sprejemanjem državnih obiskov iz tujine. Poleg svojih uradnih funkcij je tudi patron številnim dobrodelnim organizacijam. Sodeluje na letnem Svetovnem gospodarskemu forumu (World Economic Forum) v Davosu in od leta 2007 je tudi članica skupine Mladi svetovni voditelji (Young Global Leaders).

S Filipom je vodila gospodarsko misijo v ZDA leta 2011 in v Vietnamu leta 2012.

Od leta 2009 je kraljica Matilda častni predsednik Unicefa Belgije. Matilda služi tudi kot posebni predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije za cepljenje (World Health Organisation’s Special Representative for Immunization).

Leta 2001 je ustanovila Sklad princese Mathilde, ki spodbuja oskrbo ranljivih ljudi in letno za dobro delo nagradi v posameznem sektorju. Sektor se spremeni vsako leto; med primeri spadajo izobrazba v zgodnjih letih, zdravje žensk in zaščita mladih pred nasiljem. Prav tako predseduje na slovesnosti, ki podeljuje Mednarodno nagrado za razvoj (King Baudouin International Development Prize), ki jo je ustanovil bivši belgijski kralj Baudouin.

Nazivi
 20. januar 1973 - 4. december 1999: Jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz 
 4. december 1999 - 21. julij 2013: Njeno kraljeva visokost vojvodinja Brabantska
 21. julij 2013- danes: Njeno veličanstvo kraljica Belgijcev

Pred poroko je Mathilde s pomočjo kraljeve odredbe iz 8. novembra 1999 postala belgijska princesa v svoje lastno ime. Ta kraljeva odredba je začela veljati na dan poroke. Kot žena belgijskega princa je avtomatično postala princesa, vendar so bila potrebna posebna odlikovanja. Poleg tega so bili njen oče in njena strica povišani v grofe.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave

HM Queen Mathilde

Živeči ljudje
Belgijske kraljice